Disney High School Musical: la selección es un formato de show televisivo creado por The Walt Disney Company, que consiste en la realización de un casting para seleccionar de entre un grupo de jóvenes los protagonistas de la película en sus versiones locales.
Actualmente, se encuentra en emisión es tres países de Latinoamérica:

 La selección argentina: producido por Canal 13 y realizado por Ideas del Sur, en colaboración con Disney Channel. Conducido por Matías Martin. 

 La selección mexicana: producido por TV Azteca y conducido por Roger y María Inés. 

 A seleção Brasil: producido por SBT, en colaboración con Disney Channel conducido por Robson Nunes apresentador brasileño de Zapping Zone Brasil.